Vacanța de Crăciun este o vacanță din perioada sărbătorilor de iarnă.

Vacanță de Crăciun se mai poate referi la:

 Vacanță de Crăciun (Christmas Holiday), film-noir din 1944
 Vacanță de Crăciun, serial TV din 1992, regia Olimpia Arghir 
 Vacanță de Crăciun 2 (National Lampoon's Christmas Vacation 2: Cousin Eddie's Island Adventure), film din 2003

Vezi și
Crăciun (dezambiguizare)
Vacanță (dezambiguizare)
Sărbătoare (dezambiguizare)